Studebaker Corporation (, в СССР и затем в России устоялось произношение «студебекер» с вариантами написания «Студебекер» и «Студебеккер») — американский автопроизводитель, главный офис и завод которого находился в американском городе Саут-Бенде, штат Индиана (США). Основанная в 1852 году и ставшая корпорацией в 1868 году под именем Studebaker Brothers Manufacturing Company, компания изначально была производителем тележек и повозок для фермеров, шахтёров и военных. В Советском Союзе и России была известна, прежде всего, одной своей моделью — легендарным военным грузовиком Studebaker US6. Прекратила выпуск автомобилей в 1966 году.

История марки 
Марка ведет своё происхождение от немецкой фамилии семьи Штутенбэкеров (), которая прибыла в Америку в 1736 году из немецкого города Золингена, где до этого многие годы они занимались кузнечным и оружейным делом. Прибыв в Америку, Студебейкеры (так они переиначили свою фамилию на англоязычный лад) также продолжили своё занятие, а также, помимо кузнечных заказов, начали производить части для фургонов американских пионеров. В 1750 году глава семейного бизнеса Клемент Студебеккер (далее в статье употребляется только эта, более традиционная для русскоязычных, версия фамилии) решает от производства частей перейти к самостоятельному производству и строит свой первый фургон для продажи.

Спустя сто два года, в феврале 1852 года, два его потомка — Генри и Клем Студебеккеры — открывают собственную кузнечную мастерскую под названием «H&C Studebaker» в городе Саут Бенд (штат Индиана, США). В первые годы работы фирма собирала пароконные фермерские фургоны, пользующиеся спросом на рынке, а также грузовые фургоны. Через год к ним присоединяется младший брат Джон Студебеккер, решивший вложить в семейное предприятие свои деньги, заработанные им на продаже инструмента для золотоискателей на приисках Калифорнии.

Во время гражданской войны в США (1861—1865 годы) фирма выполняла заказы на поставку армии северян большого количества фургонов и повозок. В это время к фирме присоединяются ещё двое братьев, Питер и Джейкоб, и в 1868 году фирма получает название . Теперь фирма занималась уже поставками вагонов для горной промышленности.

Первые автомобили 

В 1902 году «Studebaker BMC» построила свои первые 20 экипажей с электроприводом, войдя таким образом в мир автомобилестроения. В 1904 году представила свою первую модель автомобиля класса «гран-туризмо» с двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания мощностью 16 лошадиных сил, который в 1905 году был заменён на четырёхцилиндровый.

В 1910 году «Studebaker BMC» приобрела фирму EMF-Company  вместе со всеми производственными мощностями в городе Детройте (США) и некоторое время продолжала выпускать автомобили под маркой EMF. Однако из-за крайне нелояльного отношения потребителей к этой марке, которая до слияния с Studebaker отличалась довольно незавидным качеством, в 1912 году компания начинает выпускать автомобили под собственной маркой.

Двадцатые годы 

В 1920-х годах Studebaker имел производственные площади в трёх городах (в Саут-Бенде, штат Индиана, США; в Детройте, штат Мичиган, США; и в , Канада) и выпускал по 180 тысяч автомобилей в год. В компании работало 23 000 работников.

Тридцатые годы 
В результате обрушения финансовых рынков и последующего за ним финансового кризиса (т. н. Великой депрессии) компания начала стремительно терпеть убытки. В результате набранных долгов в размере 6 млн долларов и невозможности расплатиться с банками (хотя оборотные средства фирмы превышали сумму кредитов) президент компании Альберт Рассел Эрскайн в 1933 году покончил жизнь самоубийством. Однако к 1935 году компания вновь вышла на прибыли, спроектировав и выпустив новый автомобиль «», который настолько понравился покупателям, что компания удвоила его продажи к 1939 году.

Сороковые годы 

С началом Второй мировой войны производственные мощности компании были переведены на военные рельсы: на заводах корпорации собирались военные грузовики, авиационные двигатели и многоцелевые транспортёры Studebaker Weasel, предназначенные для перевозки воинских подразделений и грузов.

В годы Великой Отечественной войны по поставкам ленд-лиза американские союзники отправили в СССР 187 900, а доставили более 152 тысяч автомобилей марки Studebaker US6, на базе которых в том числе размещались знаменитые «Катюши».

По окончании войны Studebaker  вновь перешёл к выпуску легковых автомобилей. Однако стремительно летящая вверх стоимость рабочей силы в США, забастовки рабочих и выплаты пенсионерам компании (составляющие одни из самых больших в автопромышленности США), а также начинающаяся ценовая война между Ford, Chrysler и General Motors подкосили финансовую устойчивость компании Studebaker и нанесли достаточно большой ущерб её бухгалтерскому балансу. И, хотя у предприятия были большие производственные мощности и мощный потенциал, оно не смогло тягаться с гигантами, прибегавшими к политике демпинга.

В 1949 году для обеспечения конкурентоспособности Studebaker предпринимает попытку слияния с другими марками — Packard, Hudson и Nash, окончившуюся неудачей.

Пятидесятые годы 
В начале пятидесятых годов Studebaker стремительно теряет доходы и в 1954 году объединяется с Packard Motor Car Company. К 1956 году компания, переименованная в , почти разорена, хотя и продолжала выпускать автомобили под марками Studebaker и Packard до 1958 года. Стремясь выйти из кризиса, компания заключает контракт на поставку комплектующих с авиапроизводителем Curtiss-Wright, а также продаёт завод Packard компании «Крайслер». Также для поддержания финансовой плавучести компания выступает импортёром европейских производителей Mercedes-Benz и Auto Union AG (автомобили Audi и DKW), продавая эти марки через свою дилерскую сеть.

Выход из автобизнеса 

В начале шестидесятых годов компания совершает свой последний, казалось бы, многообещающий рывок, выпустив на рынок две модели: компактный автомобиль  и спорткар Studebaker Avanti. И, хотя компакт Lark технологически не представлял собой ничего нового, однако обладал достаточно привлекательным дизайном и в первый год продаж пользовался неплохой популярностью у покупателей. Однако уже через год Ford, Chrysler и GM выпустили на рынок подобные модели по более привлекательной цене, и продажи новой модели снова пошли на спад. В дополнение к этому, постоянно муссирующиеся в американских СМИ слухи о скором выходе компании из бизнеса не привлекали новых покупателей, поскольку те боялись остаться без гарантийного обслуживания своих автомобилей. В 1963 году сотни автомобилей застряли в дилерских центрах.

Последний автомобиль на его родине, в Саут-Бенде, был произведён 20 декабря 1963 года. Автозавод в городе Гамильтон (Канада) производил автомобили под маркой Studebaker до 16 марта 1966 года.

После 1966 Studebaker и его отделения в 1967 году были приобретены фирмой  и слиты с  в новую корпорацию — .

Сегодня Studebaker-Worthington является подразделением банка Main Street Bank — Kingwood Texas и занимается лизингом.

Дизайн Studebaker US6 послужил непосредственным источником вдохновения для грузовика ГАЗ-51, который производился до 1975 года и во время производства широко экспортировался в страны Восточного блока. Он остался единственным остатком «Студебеккера» и лег в основу более современных автомобилей, таких как ГАЗ-53, ГАЗ 3309 и серии ГАЗон Некст, а также их модификаций

См. также 

 Здание изобразительных искусств

Примечания

Ссылки 
  www.Studebaker.com 

Studebaker
Автомобилестроительные компании США
Производители грузовых автомобилей США
Исчезнувшие компании США
Компании, основанные в 1852 году